Society of Automotive Engineers
 Stichting Academisch Erfgoed
 de viscositeit van olie uitgedrukt in het SAE-getal, zie de link hierboven
 een aanduiding voor motorisch vermogen, uitgedrukt in pk en beoordeeld door de Society of Automotive Engineers, zie ook de link hierboven.